

Toponyme 
 Larribar, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Larribar-Sorhapuru ;
 Larribar-Sorhapuru, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme